Э́рик:
  — германское и скандинавское мужское имя, женская форма — .
 Э́рик — русифицированная (под влиянием похожего германского имени) форма казахского мужского имени Ерик ( дословно «мужественный»).
 Эрик (1889—1918) — принц Шведский и Норвежский из династии Бернадотов.
 Эрик — украинский короткометражный мультфильм.
 
 
 
 
 Эрик Браден (род. 1941) — псевдоним немецкого и американского актёра кино и телевидения Ганс-Йорга Гудегаста.
 Эрик Бранн (1950—2003) — псевдоним гитариста эйсид-рок группы конца 1960-х годов Iron Butterfly Рика Дэвиса.
 Эрик ван Эгераат (род. 1956) — голландский архитектор.
 Э́рик — торговое наименование препарата эритромицин.
 «Эрик» — юмористическое фэнтези английского писателя Терри Пратчетта.
 Эрик — боевик 1989 года.
 (4954) Эрик — околоземный астероид из группы Амура.

См. также 
 Эрик-викинг — художественный кинофильм в жанре фэнтези.